Sonnblick steht für:
 Hoher Sonnblick, ein Berg (3106 m) im Bundesland Salzburg (Hohe Tauern, Goldberggruppe), auch Rauriser Sonnblick genannt
 Stubacher Sonnblick, ein Berg (3088 m) im Bundesland Salzburg und in Osttirol (Hohe Tauern, Granatspitzgruppe)
 Großer Sonnblick, ein Berg (3030 m) in Kärnten (Hohe Tauern, Ankogelgruppe), auch Malteiner Sonnblick genannt

 Sonnblick (Gemeinde Schönau), Ortschaft von Schönau im Mühlkreis, Bezirk Freistadt, Oberösterreich

Siehe auch:
 Observatorium Sonnblick
 Villa Sonnblick
 Sonnenblick